Альфа Этники 2001/2002 () — 66-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 22 сентября 2001 года и закончился 8 мая 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

2001/2002
Греция
Греция
Спорт в Греции в 2001 году
Спорт в Греции в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002